Догойдельский субстрат — гипотетический язык или группа языков, существовавшие в Ирландии до проникновения туда носителей кельтских языков (гойдельской ветви).

Гипотеза о доиндоевропейском происхождении 

Заселение Ирландии, как и большей части Европы, произошло с наступлением эпохи голоцена, после оттаивания ледниковой шапки около 9000 г. до н. э. Предполагается, что индоевропейские языки проникли в Европу намного позже, не ранее энеолита.
Язык прежнего населения Ирландии сформировал субстрат у прибывших кельтских языков, этот субстрат остался в некоторых словах, названиях местности, личных именах и грамматических категориях нового островного кельтского языка.

Методы исследования 
Надписей на предполагаемых субстратных языках, если не считать пиктского, не обнаружено. В связи с этим основной методикой исследования является составление корпуса слов гойдельских языков, прежде всего ирландского, не имеющих явных индоевропейских когнатов, с тем предположением, что данные слова могли относиться к субстратной лексике. Данный метод исследования всё ещё находится в зачаточном состоянии; он затруднён, в частности, тем, что наиболее ранние надписи на древнеирландском датируются не ранее 400 г. н. э., то есть спустя тысячелетие или два (по разным датировкам) прибытия носителей данных языков на Британские острова. В течение данного длительного периода в гойдельских языках могли возникнуть многочисленные новообразования, никак не связанные с субстратом. Примером такого рода исследований являются работы российского кельтолога Т. А. Михайловой.

Предполагаемые заимствования 
Герард Мак-Ин относит к субстрату следующую лексику:
 имена нарицательные Bréife 'кольцо', Cufar, Cuifre/Cuipre 'доброта', Fafall/Fubhal, Lufe 'женский', Slife, Strophais 'солома';
 топонимы Bréifne, Crufait, Dún Gaifi, Faffand, Grafand, Grafrenn, Life/Mag Liphi, Máfat.

Петер Схрейвер относит к субстрату следующую лексику: partán ‘краб’, Partraige (этноним), (partaing > Lat. parthicus), pattu ‘заяц’, petta ‘заяц’, pell ‘лошадь’, pít ‘порция еды’, pluc `(круглая) масса’, prapp ‘быстрый’, gliomach ‘омар’, faochán ‘береговая улитка, литорина’, ciotóg ‘левая кисть’, bradán ‘лосось’, scadán ‘сельдь’. В последующих публикациях он отвергает критику Грэхема Айзека.

Ранко Матасович допускает наличие неиндоевропейских слов не только в гойдельских, но и в иных ветвях кельтских языков; по его мнению, субстратная лексика контактировала не с архаичным ирландским языком, но скорее с протокельтским.

Примеры слов, обнаруженных не только в гойдельских, но и в других ветвях кельтских языков, без явных индоевропейских когнатов:
 среднеирландское  'молодая женщина', средневаллийское  'тёлка', вероятно, также галльское anderon (вероятно, связанное с баскским  'женщина, госпожа')
 древнеирландское  'пик', средневаллийское  'пик', галльское bennicus (элемент имени — возможно, связан с протобаскским *bendi, соврем. баск.  'гора')
 древнеирландское  'короткий', средневаллийское  'короткий', галльское Birrus (имя)
 древнеирландское  'ворон', средневаллийское  'ворон', Gaulish Brano- (элемент имени)
 среднеирландское  'барсук', средневаллийское  'барсук', Gaulish Broco- (элемент имени, заимствован в английский как , 'барсук')
 древнеирландское  '(боевая) колесница', Gaulish carpento-, Carbanto-
 древнеирландское  'лосось', средневаллийское  'лосось', Gaulish *esoks (заимствовано в латинский как , 'щука')
 древнеирландское  'кусок', средневаллийское  'вещь', Gaulish *pettia (заимствовано в латинский как  и во французский как )
 древнеирландское  'кастрированный баран', средневаллийское  'кастрированный баран', галльское Moltus (имя) и *multon- (заимствовано во французский как )

Пол Темпан считает докельтскими топонимические основы tul «маленький холм», ros «мыс; гора; дерево», tor «крутая высокая скала», возможно имеющие соответствия в семитских языках.

См. также 
 Доисторическая Ирландия
 Круитни
 Сенхинолы
 Фир Болг
 Племена богини Дану
 Докельтское население Европы
 Уодделл, Джон

Примечания

Литература 
 Михайлова Т. А. К проблеме реконструкции языка пиктов (предварительные замечания). — В кн.: Проблемы изучения дальнего родства языков на рубеже третьего тысячелетия: Доклады и тезисы научной конференции. М., 2000.

Доклассические языки Европы
Доисторическая Ирландия
Г
Изолированные и неклассифицированные языки Европы